HD 62437 è una stella gigante bianco-gialla di magnitudine 6,47 situata nella costellazione del Cane Minore. Dista 433 anni luce dal sistema solare.

Osservazione
Si tratta di una stella situata nell'emisfero celeste boreale, ma molto in prossimità dell'equatore celeste; ciò comporta che possa essere osservata da tutte le regioni abitate della Terra senza alcuna difficoltà e che sia invisibile soltanto nelle aree più interne del continente antartico. Nell'emisfero nord invece appare circumpolare solo molto oltre il circolo polare artico. Essendo di magnitudine pari a 6,5, non è osservabile ad occhio nudo; per poterla scorgere è sufficiente comunque anche un binocolo di piccole dimensioni, a patto di avere a disposizione un cielo buio.

Il periodo migliore per la sua osservazione nel cielo serale ricade nei mesi compresi fra dicembre e maggio; da entrambi gli emisferi il periodo di visibilità rimane indicativamente lo stesso, grazie alla posizione della stella non lontana dall'equatore celeste.

Caratteristiche fisiche
La stella è una gigante bianco-gialla; possiede una magnitudine assoluta di 0,85 e la sua velocità radiale positiva indica che la stella si sta allontanando dal sistema solare.

Voci correlate
Stelle principali della costellazione del Cane Minore

Collegamenti esterni

Stelle di classe spettrale F
Giganti gialle